Niemcy:
 Höchstadt an der Aisch – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt
 Höchstadt an der Aisch – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt
 Höchstadt an der Aisch – były powiat

Zobacz też:
 Erlangen-Höchstadt